Yorkshire – historyczne hrabstwo w Anglii
 Hrabstwo York (ang. Shire of York) w Australii, w stanie Australia Zachodnia
 hrabstwo York (ang. York County, fr. Comté d'York) w Kanadzie, w prowincji Nowy Brunszwik
 hrabstwo York (ang. York County) w Kanadzie, w prowincji Ontario
 hrabstwo York (ang. York County) w USA, w stanie Karolina Południowa
 hrabstwo York (ang. York County) w USA, w stanie Maine
 hrabstwo York (ang. York County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo York (ang. York County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo York (ang. York County) w USA, w stanie Wirginia